La Super J-Cup es un torneo de lucha libre profesional con luchadores de peso pesado junior de todo el mundo. El torneo fue concebido originalmente por el luchador japonés Jushin Thunder Liger como un escaparate para las empresas de Asia y América del Norte, incluida la empresa local de Liger New Japan Pro-Wrestling (que organizó el primer torneo en 1994), Frontier Martial-Arts Wrestling, Wrestle Association R, Michinoku Pro Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre y Social Progress Wrestling Federation.

En los años siguientes, los luchadores que representan a Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y Extreme Championship Wrestling (ECW) también participarán en el torneo. Después de 1995, el torneo tomó un paréntesis de cinco años antes de regresar en el año 2000 (esta vez organizado por Michinoku Pro Wrestling).

Desde entonces, el torneo solo ha tenido lugar cuatro veces (en 2004, 2009, 2016 y 2019). La Super J-Cup original, celebrada en 1994, es ampliamente considerada como uno de los mejores espectáculos de lucha profesional de todos los tiempos. Dave Meltzer, editor del Wrestling Observer Newsletter, calificó la Super J-Cup de 1994 como "la noche de lucha más increíble de la historia".

Fechas y lugares

Resultados

1994 
El primer torneo de Super J-Cup fue organizado por New Japan Pro-Wrestling. El evento tuvo lugar el 16 de abril de 1994, en Sumo Hall en Tokio, Japón.

1995 
El segundo torneo de Super J-Cup fue organizado por Wrestle Association R. El evento tuvo lugar el 13 de diciembre de 1995, en Sumo Hall en Tokio, Japón.

2000 
El tercer torneo de Super J-Cup fue un evento de dos noches organizado por Michinoku Pro Wrestling. La primera ronda se realizó el 1 de abril de 2000 en el Sendai City Gymnasium en Sendai, Japón, y las tres rondas finales se llevaron a cabo el 9 de abril de 2000 en Sumo Hall en Tokio, Japón.

2004 
La cuarta torneo de Super J-Cup fue organizada por Osaka Pro Wrestling y se llevó a cabo el 21 de febrero de 2004, en el Osaka-jō Hall en Osaka, Japón.

2009 
El quinto torneo de Super J-Cup fue organizado por New Japan Pro-Wrestling. Fue un evento de dos noches que tuvo lugar el 22 y 23 de diciembre de 2009 en el Korakuen Hall en Tokio, Japón.

2016 

El sexto torneo de Super J-Cup fue organizado por New Japan Pro-Wrestling. Fue un evento de dos noches que tuvo lugar el 20 de julio de 2016 y el 21 de agosto de 2016. La primera ronda celebrada el 20 de julio tuvo lugar en el Korakuen Hall en Tokio, Japón, mientras que las siguientes tres rondas tuvieron lugar el 21 de agosto en el Ariake Coliseum en Tokio, Japón.

2019 

El séptimo torneo de Super J-Cup fue organizado por New Japan Pro-Wrestling. Fue un evento de tres noches que tuvo lugar el 22 de agosto de 2019, el 24 de agosto de 2019 y el 25 de agosto de 2019. La primera ronda tuvo lugar el 22 de agosto en el Masonic Temple Building-Temple Theatre en Tacoma, Washington. La segunda ronda tuvo lugar el 24 de agosto en el Centro de Eventos de Vida Estudiantil de la Universidad Estatal de San Francisco en San Francisco, California. Las semifinales y la final tuvieron lugar el 25 de agosto en Walter Pyramid en Long Beach, California.

2020 

El octavo torneo de Super J-Cup fue organizado por New Japan Pro-Wrestling. Fue un evento de una noche que sirvió como la contraparte estadounidense del torneo Best of the Super Juniors 27 que se realiza en Japón.

Véase también

Referencias 

Torneos de New Japan Pro Wrestling